Heterospilus — род наездников из подсемейства Doryctinae семейства браконид (Braconidae). Около 400 видов. Встречаются всесветно, но главным образом — в Западном полушарии.

Описание 
Мелкие перепончатокрылые насекомые, длина от 2 до 5 мм. В переднем крыле развита радиомедиальная жилка. Передняя голень с единственным рядом коротких шипиков вдоль переднего края. Паразиты жуков (Anobiidae, Bostrichidae, Bruchidae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae, Languriidae, Mordellidae, Scolytidae) и бабочек (Gelechiidae, Incurvariidae, Pyralidae, Tortricidae). От близких родов трибы Heterospilini отличается отчётливым антеровентральным базальным выступом или шипом на задних тазиках ног (у Pioscelus он отсутствует) и нерезко угловатым вертексом головы сбоку у глаз (у Paraheterospilus там резкий угловатый верхний край). Встречаются брахиптерные формы с укороченными крыльями.

Распространение 
Встречаются всесветно, но главным образом — в Западном полушарии. Мировая фауна включает более 400 видов, в Палеарктике — 32 вида. Фауна России включает 17 видов наездников этого семейства. На сегодняшний день четырнадцать видов Heterospilus зарегистрированы на Дальнем Востоке России, 34 вида — в Китае (включая Тайвань), 24 вида — в Японии (включая острова Рюкю и Огасавара), более 20 в Южной Корее, и только пять видов известны во Вьетнаме.

Классификация 
Известно около 400 видов.
 H. aciculatus (Provancher, 1888)
 H. alboapicalis Belokobylskij, 1994
 H. alternicoloratus Tang et al., 2013
 H. annulatus Marsh, 1982
 H. annulicornis
 Heterospilus annulicornis (Ashmead) (Ashmead, 1894)
 Heterospilus annulicornis (Muesebeck) Muesebeck, 1937
 H. anobiidivorus Muesebeck, 1939
 H. anthaxiae (Ashmead, 1893)
 H. appalachicola (Viereck, 1905)
 H. arleiophagus Marsh & Melo, 1999
 H. asion Nixon, 1943
 H. ater Fischer, 1960
 H. atratus (Ashmead, 1890)
 H. atriceps (Ashmead, 1893)
 H. austriacus (Szepligeti, 1906)
 H. ayewai Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. baeticatus (Provancher, 1880)
 H. balicyba Tang et al., 2013
 H. belokobylskiji Kula, 2011
 H. boliviensis Szepligeti, 1906
 H. brachyptera (Jakimavicius, 1968)
 H. brachypterus (Jakimavicius, 1968)
 H. brasilophagus Marsh & Melo, 1999
 H. breviatus Shi, Yang & Chen, 2002
 H. brevicornalus Shi & Chen, 2004
 H. bruchi Viereck, 1910
 H. caesus (Nees, 1834)
 H. caetetus Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. cancellatus Shi, Yang & Chen, 2002
 H. caophongensis Belokobylskij, 1994
 H. ceballosi (Docavo Alberti, 1960)
 H. cephi Rohwer, 1925
 H. chinensis Chen & Shi, 2004
 syn. H. asiaticola Belokobylskij & Maeto, 2009
 H. chinjuensis Belokobylskij & Ku, 2021
 H. chittendenii (Ashmead, 1893)
 H. chui Tang et al., 2013
 H. concolor (Szepligeti, 1906)
 H. consimilis (Ashmead, 1893)
 H. corsicus (Marshall, 1888)
 H. curvisulcus Tang et al., 2013
 H. densistriatus Tang et al., 2013
 H. desantisi (Monetti, 1980)
 H. discolor (Cresson, 1865)
 H. divisus (Wollaston, 1858)
 H. dubitatus Brues, 1912
 H. etiellae Rohwer, 1925
 H. eurostae Viereck, 1917
 H. extasus Papp, 1987
 H. fasciatus Ashmead, 1894
 H. fasciiventris Brues, 1912
 H. faustinus Marsh, 1982
 H. fernandesi Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. ferruginus Ashmead, 1894
 H. fiorelinii Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. fischeri Belokobylskij, 1983
 H. flaviceps (Marshall, 1897)
 H. flavicollis (Ashmead, 1893)
 H. flavicorpus Belokobylskij & Maeto, 2009
 H. flavipes (Cameron, 1905)
 H. floridanus (Ashmead, 1893)
 H. frommeri Marsh, 1989
 H. fujianensis Tang et al., 2013
 H. fuscexilis Shaw, 1997
 H. fuscinervis (Cameron, 1887)
 H. gajwaensis Belokobylskij & Ku, 2021
 H. genalis Tobias, 1976
 H. gossypii Muesebeck, 1937
 H. granulosus Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. hambletoni Muesebeck, 1937
 H. hemipterus (Thomson, 1892)
 H. hemitestaceus Belokobylskij, 1996
 H. heulriensis Belokobylskij & Ku, 2021
 H. homalos Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. humeralis Ashmead, 1894
 H. hylotrupidis (Ashmead, 1893)
 H. hyungkeunleei Belokobylskij & Ku, 2021
 H. indigenus Belokobylskij, 1983
 H. intervalesi Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. ishigakus Belokobylskij & Maeto, 2009
 H. japi Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. jianfengensis Tang et al., 2013
 H. joni Marsh, 1982
 H. kerzhneri Belokobylskij & Maeto, 2009
 H. kobeensis Belokobylskij & Maeto, 2009
 H. koebelei (Ashmead, 1893)
 H. languriae (Ashmead, 1893)
 H. leptosoma Fischer, 1960
 H. leptostyli Rohwer, 1913
 H. liopodis (Brues, 1910)
 H. liui Tang et al., 2013
 H. longicaudus (Ashmead, 1893)
 H. longiventrius Tang et al., 2013
 H. luridostigmus Marsh, 2002
 H. marchi (Docavo Alberti, 1960)
 H. maseongus Belokobylskij & Ku, 2021
 H. matthewsi Marsh & Melo, 1999
 H. megalopus Marsh, 1982
 H. melanocephalus Rohwer, 1925
 H. melleus (Ashmead, 1893)
 H. meloi Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. meridionalis Brues, 1912
 H. mesopleuron Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. micronesianus Belokobylskij & Maeto, 2008
 H. microstigmi Richards, 1935
 H. minimus Fischer, 1960
 H. mordellistenae Viereck, 1911
 H. nanlingensis Tang et al., 2013
 H. niger (Szepligeti, 1906)
 H. nigrescens Ashmead, 1894
 H. nishijimus Belokobylskij & Maeto, 2008
 H. nukunu Marsh & Austin, 1994
 H. oculatus Belokobylskij, 1988
 H. okinawus Belokobylskij & Maeto, 2009
 H. orientalis Belokobylskij, 1983
 H. pacificola Belokobylskij & Maeto, 2008
 H. pallidipes Ashmead, 1894
 H. paradoxus (Enderlein, 1920)
 H. pectinatus (Enderlein, 1920)
 H. periotoi Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. pinicola Belokobylskij, 1994
 H. pityophthori (Ashmead, 1893)
 H. prodigiosus Tang et al., 2013
 H. prodoxi (Riley, 1880)
 H. pronotalis Belokobylskij, Iqbal & Austin, 2004
 H. prosopidis Viereck, 1910
 H. pumilio Belokobylskij & Maeto, 2009
 H. punctatus Tang et al., 2013
 H. qingliangensis Tang et al., 2013
 H. quaestor (Haliday, 1836)
 H. richardsi Marsh & Melo, 1999
 H. riveroni Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. rubicola Fischer, 1968
 H. rubicundus Fischer, 1960
 H. rubrocinctus (Ashmead, 1905)
 H. rufithorax (Cresson, 1865)
 H. scolyticida (Ashmead, 1893)
 H. selandriae (Ashmead, 1889)
 H. semidepressus Tang et al., 2013
 H. separatus Fischer, 1960
 syn. H. gracilis Shi & Chen, 2004
 H. setosiscutum Tang et al., 2013
 H. setosus Tang et al., 2013
 H. shoshonea (Viereck, 1907)
 H. sicanus (Marshall, 1888)
 H. signatus Belokobylskij & Maeto, 2009
 H. sormusi Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. striatiscutum Belokobylskij & Maeto, 2008
 H. striatus Muesebeck & Walkley, 1951
 H. subseparatus Belokobylskij & Maeto, 2009
 H. suriensis Belokobylskij & Ku, 2021
 H. tadzhicus Belokobylskij, 1983
 H. taehoani Belokobylskij & Ku, 2021
 H. tauricus Telenga, 1941
 H. tenuitergum Tang et al., 2013
 H. terminalis Ashmead, 1900
 H. testaceus (Cameron, 1905)
 H. tirnax Papp, 1987
 H. tulyensis Belokobylskij, 1994
 H. variegatus Ashmead, 1894
 H. vilasi (Docavo Alberti, 1960)
 H. vincenti Kula, 2011
 H. virginensis Chiletto et Penteado-Dias, 2016
 H. watanabei Belokobylskij & Maeto, 2008
 H. weolchulsanus Belokobylskij & Ku, 2021
 H. wuyiensis Chen & Shi, 2004
 H. xanthopterus Belokobylskij & Maeto, 2009
 H. yeogiensis Belokobylskij & Ku, 2021
 H. zaykovi van Achterberg, 1992
 H. zeteki Rohwer, 1925
 Другие виды

Дополнение (Marsh et al., 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Heterospilus Haliday, 1836. biolib.cz.

 
Роды перепончатокрылых